WPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Berge (Madagascar)
 WPB Anders – mezzo corazzato polacco